D'Hondt (ook wel geschreven als D'Hont, d'Hondt, Dhondt of Dont) is een in Vlaanderen en Nederland vrij vaak voorkomende familienaam. De naam zou afgeleid zijn van een oude naam voor de Westerschelde, De Honte.

Personen met de achternaam D'Hondt, D'hondt, d'Hondt, D'Hont of d'Hont
 Dannie D'Hondt, Belgisch voetballer en voetbaltrainer
 Denis D'Hondt, Belgisch politicus
 Ed d'Hondt, Nederlands bestuurder en politicus
 Etienne D'Hondt, Belgisch voetbaltrainer
 Ghislain D'Hondt, Belgisch politicus
 Greta D'Hondt, Belgisch syndicaliste en politica
 Gustave D'Hondt, Belgisch politicus
 Jan D'hondt, Belgisch historicus en archivaris
 Jorgen D'Hondt, Belgisch natuurkundige
 Laurent D'Hont, Zuid-Nederlands burgemeester
 Patrick D'Hont, Belgisch wielrenner
 Paula D'Hondt, Belgisch politica
 Pieter d'Hont, Nederlands beeldend kunstenaar
 Robert D'Hondt, Belgisch syndicalist
 Robert D'Hont, Belgisch wielrenner
 Severine D'Hondt, beter bekend als Severine Doré, Belgisch zangeres
 Victor D'Hondt, Belgisch jurist en wetenschapper
 Walter D'Hondt, Canadees roeier

Wetenschap
 Methode-D'Hondt, zetelverdelingsmethode voor evenredige vertegenwoordiging

Zie ook 
 De Hont (doorverwijspagina)
 Dhondt (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam